Dameras -63 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 12 augusti 2008 i Peking i mässhallen Pekings Nationalstadion.

Medaljörer

Resultat

Final

Mat 1

Mat 2

Återkval

Referenser 

 Tävlingsformat

Judo vid olympiska sommarspelen 2008